Муціо Клементі (1752—1833) — італійський композитор, піаніст і педагог, що жив переважно в Англії.
 Клементі (Сінгапур) — один з районів Сінгапуру.